Гёслинг (; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гёслинг, Лена (род. 1986) — немецкая футболистка, выступающая на позиции полузащитника.
  (1878—1963) — американский ватерполист, олимпийский чемпион (1904).
 Гёслинг, Фредерик (род. 1977) — немецкий футболист, вратарь, а также футбольный тренер.

См. также 
 Гесслинг